The Hand at the Window – film del 1915 diretto da Charles Weston
The Hand at the Window – film del 1918 diretto da Raymond Wells